Mencía de Mendoza puede hacer referencia a:

 Mencía de Mendoza y Luna (ca. 1445-1476), hija de Diego Hurtado de Mendoza, I duque del Infantado, y mujer de Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque.
 Mencía de Mendoza y Figueroa (ca. 1421-1499), condesa de Haro, hija de Íñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, y mujer de Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla.
 Mencía de Mendoza y Fonseca (1508-1554), hija de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, I marqués del Cenete.
  Mencía de Mendoza y Quiñones (ca. 1460-¿?), hija de Íñigo López de Mendoza y Figueroa, I conde de Tendinilla y de Elvira Quiñones, y mujer de Pedro Carrillo de Albornoz, señor de Albornoz, Torralba, Beteta y Ocentejo.